Међуопштинска лига Београд група „Б”(једна од две међуопштинске лиге, „A” и „Б”) је шести нивоФудбалског савеза Србије.
 Супер лига Србије „Линглонг”,
 Прва лига Србије,
 Српска лига Београд,
 Београска зона,
 Прва Београдска лига (А, Б и Ц),
 Међуопштинска лига Београда (А и Б)

Виши степен такмичења је Прва Београдска лига.

Клубови и Локација 
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 70.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|- style="background:#fff;"
|align=right|1.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Палилулац
| style="text-align: center" | КрњачаПалилулаБеоград

|align=right|2.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Ресник
|style="text-align: center" | РесникБеоградРаковица
 
|- style="background:#fff;"
|align=right|3.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Свети Стефан
| style="text-align: center" | СланциПалилулаБеоград
  
|align=right|4.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Пиносава
|style="text-align: center" | ПиносаваВождовацБеоград

|- style="background:#fff;" 
|align=right|5.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | КФК Равна Гора
| style="text-align: center" | Земун

|align=right|6.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Пионир
|style="text-align: center" | Бесни ФокПалилулаБеоград

|- style="background:#fff;"  
|align=right|7.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Авала 1939
| style="text-align: center" | Бели ПотокВождовацБеоград
 
|align=right|8.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Минел
| style="text-align: center" | РипањВождовацБеоград

|- style="background:#fff;" 
|align=right|9.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Лепушница
| style="text-align: center" | Глогоњски РитПалилулаБеоград

|align=right|10.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Братство
| style="text-align: center" | КрњачаПалилулаБеоград

|- style="background:#fff;" 
|align=right|11.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ОФК Црвенка
|style="text-align: center" | ЦрвенкаПалилулаБеоград

|align=right|12.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Млади пролетер
|style="text-align: center" | ЗвездараБеоград

|- style="background:#fff;"
|align=right|13.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ОФК Луг 2020
|style="text-align: center" |Велики Мокри ЛугЗвездараБеоград
|}

Резултати по колима

Резултати 
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| #!! style="text-align: left" colspan="2"|Екипа домаћина!!  !!   !!  !! !!  !! !!  !!  !!  !!  !! !!!!	

|- 	
!style="text-align: right" |1.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Палилулац, Крњача	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #FFE4E1;"|0:5
|style="background: #FFE4E1;"|1:6||style="background: #C0FFC0;" |7:0||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |5:2
|style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |9:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1
  	
|- !  style="background: #F9F9F9;"	
!style="text-align: right" |2.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Ресник, Ресник  	
|style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #FFFACD;" |1:1
|style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |2:3
 	
|-	
!style="text-align: right" |3.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Свети Стефан, Сланци 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:10||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:2
|style="background: #FFE4E1;" |2:6||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |3:6||style="background: #FFE4E1;" |0:2
|style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #C0FFC0;" |3:2
  	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |4.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Пиносава, Пиносава 	
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #FFE4E1;" |2:5||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |1:4||style="background: #FFE4E1;" |0:1
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |4:3||style="background: #C0FFC0;" |6:3||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1

|-	
!style="text-align: right" |5.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | КФК Равна Гора, Земун 	 	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |7:1
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |8:0||style="background: #C0FFC0;" |5:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |6.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Пионир, Бесни Фок
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:4
|style="background: #C0FFC0;" |7:4||style="background: #dcdbd6;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1

|-	
!style="text-align: right" |7.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Авала 1939, Бели Поток	
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;"|4:1
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:1
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |6:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |5:0

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!style="text-align: right" |8.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Минел, Рипањ 	 	
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |10:0
|style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |8:0||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1

|-	
!style="text-align: right" |9.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Лепушница, Глогоњски Рит 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |0:4
|style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFE4E1;" |3:5||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #FFE4E1;" |2:3

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!10.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Братство, Крњача	
|style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #FFE4E1;"|0:3||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #C0FFC0;"|4:2
|style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#FFE4E1;"|1:3||style="background: #C0FFC0;"|2:0
|style="background: #FFFACD;"|2:2||style="background:#dcdbd6;"|XXX||style="background:#FFE4E1;"|1:2||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #C0FFC0;"|3:2

|-!	
!11.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | ОФК Црвенка, Црвенка	
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |2:2
|style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #C0FFC0;" |3:2
|style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #C0FFC0;" |1:0

|-! style="background:#F0F0F0;"	
!12.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | Млади пролетер, Београд
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:1

|-!	
!13.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | ОФК Луг 2020, Велики Мокри Луг
|style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2
|style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #F9F9F9;" |||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX
|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 
|| ||  ||  
|}

Статистика 

|}

Позиције на табели по колима 
{| "style="background:#ceebfb; font-size:95%; text-align:center;" class="wikitable sortable"
!align="right"| !!style="text-align:left;"  colspan="2"|КлубКоло→!!1.!!2.!!3.!!4.!!5.!!6.!!7.!!8.!!9.!!10.!!11.!!12.!!!!14.!!15.!!16.!!17.!!18.!!19.!!20.!!21.!!22.!!23.!!24.!!25.!!
  		
|-! align="right"		
!1.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Палилулац, Крњача 
|style="background:#F9F9F9;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#90EE90;"|1||style="background:#FFCCCC;"|3||style="background:#FFCCCC;"|4||style="background:#FFCCCC;"|6
|style="background:#90EE90;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#90EE90;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3
|style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3
|style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#FFCCCC;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#FFCCCC;"|5
|style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#FFCCCC;"|8
 	
|-! align="right"		
!2.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Ресник,Ресник	
|style="background:#F9F9F9;"|5||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#FFCCCC;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#90EE90;"|4
|style="background:#FFCCCC;"|6||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#90EE90;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5
|style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#FFCCCC;"|6||style="background:#90EE90;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5
|style="background:#FFCCCC;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#FFCCCC;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#FFCCCC;"|10
|style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10
 
|-! align="right"		
!3.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Свети Стефан, Сланци 
|style="background:#F9F9F9;"|11||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#90EE90;"|11||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFCCCC;"|13||style="background:#90EE90;"|11
|style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12
|style="background:#90EE90;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFCCCC;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13
|style="background:#90EE90;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#90EE90;"|10||style="background:#90EE90;"|8
|style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#90EE90;"|6

|-! align="right"		
!4.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Пиносава, Пиносава
|style="background:#F9F9F9;"|10||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#FFCCCC;"|12
|style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#90EE90;"|11||style="background:#90EE90;"|10||style="background:#90EE90;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8
|style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#90EE90;"|5||style="background:#FFCCCC;"|6||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8
|style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#90EE90;"|4
|style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4

|-! align="right"
!5.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | КФК Равна Гора, Земун 
|style="background:#F9F9F9;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#90EE90;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2
|style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#90EE90;"|1||style="background:#FFCCCC;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2
|style="background:#90EE90;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1
|style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#FFCCCC;"|2
|style="background:#90EE90;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1

|-! align="right"		
!6.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Пионир, Бесни Фок		
|style="background:#F9F9F9;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#90EE90;"|10||style="background:#90EE90;"|8||style="background:#90EE90;"|7
|style="background:#90EE90;"|5||style="background:#FFCCCC;"|7||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#FFCCCC;"|10
|style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#90EE90;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9 ||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9
|style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#90EE90;"|8||style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#FFCCCC;"|11
|style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11

|-! align="right"		
!7.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Авала 1939, Бели Поток		
|style="background:#F9F9F9;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#FFCCCC;"|2||style="background:#90EE90;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1
|style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#FFCCCC;"|2||style="background:#90EE90;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1
|style="background:#FFCCCC;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2
|style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#90EE90;"|1
|style="background:#FFCCCC;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2

|-! align="right"
!8.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Минел, Рипањ 		
|style="background:#F9F9F9;"|7||style="background:#FFCCCC;"|11||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#90EE90;"|5
|style="background:#FFCCCC;"|7||style="background:#90EE90;"|5||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4
|style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4
|style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#90EE90;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3
|style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3

|-! align="right"		
!9.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Лепушница, Глогоњски Рит		
|style="background:#F9F9F9;"|4||style="background:#FFCCCC;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#90EE90;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3
|style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#FFCCCC;"|5||style="background:#FFCCCC;"|6||style="background:#FFCCCC;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7
|style="background:#90EE90;"|6||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7
|style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12
|style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12

|-! align="right"		
!10.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Братство, Крњача
|style="background:#F9F9F9;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#90EE90;"|11||style="background:#90EE90;"|10
|style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#90EE90;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#FFCCCC;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11
|style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#90EE90;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11
|style="background:#90EE90;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#90EE90;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7
|style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#90EE90;"|5
	
|-! align="right"		
!11.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ОФК Црвенка, Црвенка 			
|style="background:#F9F9F9;"|12||style="background:#90EE90;"|8||style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#FFCCCC;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9
|style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#FFCCCC;"|11||style="background:#90EE90;"|10||style="background:#90EE90;"|9
|style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6
|style="background:#90EE90;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#FFCCCC;"|6
|style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#FFCCCC;"|9

|-! align="right"		
!12.||style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Млади пролетер, Београд		
|style="background:#F9F9F9;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#FFCCCC;"|7||style="background:#FFCCCC;"|8||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#FFCCCC;"|8
|style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#FFCCCC;"|7||style="background:#90EE90;"|5||style="background:#FFCCCC;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6
|style="background:#FFCCCC;"|7||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10
|style="background:#FFCCCC;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#90EE90;"|9
|style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#90EE90;"|7

|-! align="right"		
!13.||style="text-align: center" | || style="text-align: left" | ОФК Луг 2020, ВМЛ
|style="background:#F9F9F9;"|8||style="background:#FFCCCC;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#FFCCCC;"|11||style="background:#FFCCCC;"|12||style="background:#FFCCCC;"|13
|style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13
|style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#90EE90;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12
|style="background:#FFCCCC;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13
|style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13
|}
{| class="wikitable"  style="text-align:left; background:#dcdbd6;"
|| ||  || 
|}

Табела 

|width"5"| 
|valign="top"|	

|width"5"| 
|valign="top"|

|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

	

2021/22
Српске фудбалске лиге у сезони 2021/22.
Фудбал у 2021.
Фудбал у 2022.
Фудбал у Београду